Aslanov je priimek več oseb:
 Azij Agadovič Aslanov, sovjetski general
 Hazi Ahad oglu Aslanov, azerbajdžanski general
 Fuad Aslanov, azerbajdžanski boksar
 Leonid A. Aslanov, fizik